Siège de Riga (1656)
 Siège de Riga (1700)
 Siège de Riga (1710)
 Siège de Riga (1812)